Miejscowości w Australii:
 Lockhart – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA:
 Lockhart – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 Lockhart – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Lockhart – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Union
 Lockhart – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Caldwell
Gminy w USA:
 Lockhart (ang. Lockhart Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Lockhart (ang. Lockhart Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman